Фёдор Попо́в:
 Попов, Фёдор Григорьевич (1912—1945) — Герой Советского Союза.
 Попов, Фёдор Кузьмич (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Попов, Фёдор Максимович (род. 1956) — продюсер, кинорежиссёр, актёр, сценарист.
 Попов, Фёдор Николаевич (1897—1955) — участник Белого движения на Юге России, войсковой старшина.
 Попов, Фёдор Ульянович (1929—1996) — советский и украинский учёный в области горного дела.
 Попов, Фёдор Фёдорович (1912—1963) — коми языковед, литератор, автор учебников коми языка.